Баг (в ряде случаев от  — клоп, любое насекомое, вирус):

 Баг — жаргонное слово в программировании, обычно обозначающее ошибку в программе.
 Баг — запись (или «дефект») в системе отслеживания ошибок.
 Баг — в английском фольклоре и мифологии существо, фейри, родственник боггартов.
 Баг — самоуправление сомона Хархорин в Монголии.

См. также 
 Багз Банни — мультипликационный персонаж.
 Леди Баг и Супер-Кот — французский мультсериал.